Leif Larsen (1898–1978) – norweski telegrafista i polityk
 Leif Tronstad, wł. Leif Larsen (1903–1945) – norweski chemik i oficer
 Leif Andreas Larsen (1906–1990) – norweski marynarz, znany jako „Szetlandzki Larsen”
 Leif Holger Larsen (1954–2015) – norweski dyplomata
 Leif Larsen (ur. 1942) – duński kolarz
 Leif Olve Dolonen Larsen (ur. 1942) – norweski lekkoatleta, bokser i futbolista